«Сто лет одиночества»:
 Сто лет одиночества — роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса;
 Сто лет одиночества — будущий сериал Netflix, экранизация романа;
 Сто лет одиночества — альбом проекта «Егор и опизденевшие»;
 Сто лет одиночества — песня группы «Белая гвардия».